Риу-Гранди-ду-Пиауи () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи. Составная часть мезорегиона Юго-запад штата Пиауи. Входит в экономико-статистический микрорегион Флориану. Население составляет  6 273 человек на 2010 год. Занимает площадь 635,951 км². Плотность населения — 9,86 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 6 329 жителей.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 10.654.785,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.690,70 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,643 (данные: Программа развития ООН).

География
Климат местности: полупустыня.

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Примечания

Муниципалитеты штата Пиауи